

Toponymie

 Pomorze est le nom polonais donné à la région de Poméranie
 Pomorze est un village de la voïvodie de Mazovie
 Pomorze est un village de la voïvodie de Podlachie